Arckanum е шведска блек метъл група, основана през 1993 година от Юан Лаагер – Shamaatae.

Дискография 
Студийни албуми
 Fran Marder (1995) Necropolis
 Kostogher (1997) Necropolis
 Kampen (1998) Necropolis
 The 11 Year Anniversary Album (2004) Carnal (compilation album)
 Antikosmos (2008) Debemur Morti/Moribund
 ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ (2009) Debemur Morti
 Sviga Læ (2010) Regain Records

Демо
 Demo '93 (1993)
 Trulen (1994)

EPs
 Boka Vm Kaos (2002)
 Kosmos Wardhin Dræpas Om Sin (2003) (split release with Contamino)
 Kaos Svarta Mar (2004) Carnal (split release with Svartsyn)
 Grimalkinz Skaldi (2008)
 Antikosmos (2008)
 Hadelik (2008) (split release with Sataros Grief)

Външни препратки 
  Arckanum в Encyclopaedia Metallum

Шведски блекметъл групи
Основани в Швеция през 1993 година